Святопо́лк — двоосновне чоловіче ім'я слов'янського походження. Одне з давніх слов'янських династичних імен.

Носії

Князі руські 
 Святополк Володимирович також Святополк Окаянний або Святополк I (близько 981 — †1019) — великий князь київський.
 Святополк II Ізяславич — великий князь київський.
 Святополк Юрійович Туровський — князь туровський після 1170–1190.

Західнослов'янські князі 
 Святополк I (князь Великої Моравії) — князь Великої Моравії.
 Святополк II (Нітранський князь) — правитель Нітранського князівства в 894–906 роках.

Див. також 
 Святополк-Михайлівський провулок — зниклий провулок Києва.
 Святополк-Мирський Олександр Сергійович — військовий діяч періоду Гетьманату.
 Святополк-Четвертинські, частіше Четвертинські — український княжий рід.
 Гедеон (Святополк-Четвертинський) — православний Митрополит Київський.